Пурбах, Георг — австрийский астроном и математик, старший товарищ и учитель Региомонтана.
 Пурбах — большой древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.

См. также 
 Пурбах-ам-Нойзидлер-Зе — город в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.